De Witte Godin (stripalbum), een Nederlands stripalbum uit 2009 in de reeks Franka van Henk Kuijpers
 Nederlandse titel voor The White Goddess, een Amerikaans boek uit 1948 van Robert Graves
 Ino (mythologie) (of Leucothea), een Griekse zeegodin die ook bekend staat als de Witte Godin